Коммуна́ров — название населённых пунктов в России:
 Коммунаров — посёлок в Ефремовском районе Тульской области.
 Коммунаров — посёлок в Новомосковском районе Тульской области.

См. также 
 Площадь Коммунаров
Память Коммунаров